Hrvatska (latinski naziv)
 Croatia (tvrtka), tvornica baterija
 nogometni klub Croatia iz Zagreba (koji je postojao prije Croatie iz 1990-ih)
 Croatia (Fermo), hrvatski emigrantski list

 Croatia (dvomjesečnik, Zagreb)

 Croatia (tjednik, Zagreb)

 Croatia (povremenik, London)
 589 Croatia, asteroid otkriven 3. ožujka 1906
 Croatia film, hrvatska je filmska tvrtka

Croatia je često ime hrvatskih iseljeničkih športskih društava.

Vidi i:
 Croacia (razdvojba)